Трета република е историческо или съвременно наименование на няколко страни:
 Трета република (Франция) – 1870-1940 г.
 Трета република (Филипини) – 1946-1972 г.
 Трета република (Бразилия) – 1946-1964 г.
 Трета република (Южна Корея) – 1963-1972 г.
 Неформално название на полската държава в периода след 1989 г.